Piastowie oleśniccy – jedna z gałęzi śląskiej linii Piastów, rządząca księstwem oleśnickim z Oleśnicą, Sycowem, a w pewnych okresach także Oławą i drobnymi ziemiami na Górnym Śląsku. 

Wyodrębniła się w końcu XIII wieku z linii głogowskiej począwszy od syna Henryka III, Konrada I oleśnickiego. Ostatnim ich przedstawicielem był zmarły w 1492 Konrad X Biały młodszy, po jego śmierci księstwo wcielono do ziem Królestwa Czech.

Drzewo genealogiczne Piastów oleśnickich

Zobacz też 
 Piastowie
 Piastowie śląscy
 Piastowie głogowscy
 Śląsk

!
Drzewa genealogiczne